Сли́вовый человечек (сливовый трубочист, пфлаументоффель, , также Zwetschgenmännla или Zwetschgenmännchen) — детское лакомство в Германии на Рождество, фигурка человечка-трубочиста из приблизительно 14 сушёных или запечённых плодов сливы, нанизанных на деревянные палочки, с головой из бумажного шарика в цилиндре и накидке. В руках сливовый человечек держит бумажную лестницу, обёрнутую металлической фольгой. Производится в пекарнях и кондитерских. Впервые появился в продаже на дрезденском рождественском базаре Штрицельмаркт. Сливовые человечки также продаются на рождественских базарах во Франконии и Баварии и кроме трубочистов также предстают в облике королей, магов и других сказочных персонажей.

Литература

Ссылки 
 Konsum und regionale Identität in Sachsen 1880—2000
 Dresden zum Weitererzählen

Десерты из сухофруктов
Рождественские десерты
Немецкие десерты
Дрезденские традиции
Рождество в Германии